

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Christoph Moritz (1990- ), footballeur allemand ; 
 Craig Moritz (19?-), biologiste australien ;
 Edvard Moritz (1891-1974), compositeur germano-américain ;
 Ernst Moritz Arndt (1769-1860), écrivain et poète allemand ;
 Ernst-Moritz Mungenast (1898-1964), romancier Lorrain allemand de la première moitié du  ;
 Friedrich Moritz Brauer (1832-1904), entomologiste autrichien ;
 Georg Moritz Ebers (1837-1898), égyptologue allemand ;
 Germaine Moritz Soleil, mieux connue sous le pseudonyme de Madame Soleil (1913-1996), astrologue française ;
 Hans-Dieter Moritz (1940-), homme politique allemand ;
 Heinrich Moritz Willkomm (1821-1895), botaniste allemand ;
 Johann Gottfried Moritz (1777-1840), facteur allemand d'instruments de musique ;
 Karl Philipp Moritz (1756-1793), écrivain allemand ;
 Maurice Moritz (18?-19?) coureur cycliste belge des années 1910, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en 1913 ;
 Michael Moritz (1954-), homme d'affaires britannique ; 
 Wilhelm Moritz Keferstein (1833-1870), naturaliste allemand.

Pseudonyme 
 Louisa Moritz (1946-2019), actrice américaine.

Divers
 Moritz, marque de bière.

Homonymie de patronyme germanique